Hash – In lingua inglese è il simbolo cancelletto

Cucina 
 Hash – piatto britannico

Informatica 
 Collisione hash –  situazione che avviene quando due diversi input producono lo stesso output tramite una funzione hash
 Funzione di hash – funzione
 Funzione crittografica di hash – funzione
 Hash chain – ripetuta applicazione di una funzione crittografica di hash
 Hash table – struttura dati
 Hash – comando Unix

Musica 

 Hash – EP delle Loona del 2020

Pagine correlate 
Ash